Rubehosångare (Scepomycter rubehoensis) är en fågel i familjen cistikolor inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Rubehosångaren förekommer enbart i bergsområdet Rubeho-Ukaguru i Tanzania. Den beskrevs som ny art först 2009. Många auktoriteter behandlar den dock fortfarande som samma art som winifredsångare (S. winifredae).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori.

Referenser

Externa länkar 

Cistikolor
Fåglar i etiopiska regionen
Endemiska fågelarter i Tanzania